Frederik Hendrikkazerne (Venlo), een voormalige kazerne in Venlo
Frederik Hendrikkazerne (Vught), een voormalige kazerne in Vught